Нагатінська — станція Серпуховсько-Тимірязєвської лінії Московського метрополітену.
 Нагатінська — залізнична платформа Павелецького напрямку Московсько-Курського відділення Московської залізниці.
 Нагатінська вулиця — вулиця у районі Нагатіно-Садовники Південного адміністративного округу міста Москви.
 Нагатінська набережна — набережна Москви-річки у районах Нагатіно-Садовники і Нагатінський Затон Південного адміністративного округу міста Москви.
 Нагатінська волость — волость 5-го стану Московського повіту Московської губернії Російської імперії, що існувала в 1861—1918 роках.